Bank Internet Payment System (BIPS) – oparty na XML protokół opracowany przez The Financial Services Technology Consortium (FSTC), służący do bezpiecznego przesyłania do banków poleceń zapłaty.

Protokoły warstwy aplikacji
Aplikacje XML